Dayton kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Dayton,

USA 

 Dayton, Kentucky, ort, Campbell County, 
 Dayton, Ohio, countyhuvudort, Montgomery County, 
 Dayton, Tennessee, countyhuvudort, Rhea County, 
 Dayton, Texas, ort, Liberty County, 
 Dayton, Virginia, Rockingham County, 
 Dayton, Iowa, Webster County, 
 Dayton, Illinois, LaSalle County, 
 Dayton, Indiana, Tippecanoe County, 
 Dayton, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 Dayton, New Jersey, Middlesex County, 
 Dayton, Pennsylvania, ort, Armstrong County, 
 Dayton, Nevada, Lyon County, 
 Dayton, Idaho, Franklin County, 
 Dayton, Oregon, Yamhill County, 
 Dayton, Washington, countyhuvudort, Columbia County, 
 Dayton, Wyoming, Sheridan County, 
 Dayton, Maine, York County,

Se även 
 Daytonavtalet